Анто́ниу Аугу́шту Пейшо́ту Корре́я (, , Вила-Нова-ди-Гая, Португалия — ?) — португальский военный деятель и колониальный администратор, губернатор Португальской Гвинеи (1958—1962).

Биография 
Окончил курсы современной морской тактики в США.
 1955—1957 гг. — губернатор провинции Уила (Ангола), руководитель аппарата министра по делам заморских территорий,
 1957—1958 г. — и. о. губернатора Кабо-Верде,
 1958—1962 гг. — губернатор Португальской Гвинеи,
 1960—1970 гг. — вице-президент Совета заморских территорий,
 1962—1965 гг. — министр по делам заморских территорий,
 1969—1970 — начальник второго отдела Министерства национальной обороны.

Избирался депутатом португальского парламента (1965—1973).

Источники 
 http://app.parlamento.pt/PublicacoesOnLine/OsProcuradoresdaCamaraCorporativa%5Chtml/pdf/c/correia_antonio_augusto_peixoto.pdf 

Губернаторы Португальской Гвинеи
Губернаторы Кабо-Верде
Правители Кабо-Верде
Военачальники Португалии
Политики Португалии